Мандаринська мова ( мова чиновників), або Північне наріччя () — група діалектів китайської мови, якими розмовляють на півночі та південному заході Китаю, а також в китайській діаспорі. Інколи визначається як окрема мова китайської мовної групи сино-тибетської мовної сім'ї. У вузькому розумінні — стандартна розмовна китайська мова путунхуа, яка базується на Пекінському говорі і використовується як офіційна мова в Китайській народній республіці, Республіці Китай, Сингапурі та ООН. Має найбільшу кількість мовців у світі. Своєю назвою завдячує «мандаринам», китайським чиновникам, які вживали її як універсальну мову спілкування.

Поширення 
Мандаринська мова поширена в північній частині континентального Китаю, на північ від річки Янцзи. Південний кордон поширення мови простягається від провінції Цзянсі на заході до провінцій Цзянсу та Хубей на сході. Носії мови також проживають у південно-західних районах Китаю, а саме провінції Сичуань, Юньнань, північнозахідних частинах Гуансі-Чжуанський автономного району та провінції Хунань. Крім цього мандаринська мова поширена в місцях компактного проживання китайської діаспори: в Брунеї, Великій Британії, В'єтнамі, індонезійських островах Яві та Балі, Замбії, Камбоджі, Канаді, Лаосі, Лівії, Маврикії, півострівній Малайзії, Мозамбіку, Монголії, азійській частини Росії, Сингапурі, США, Тайвані та Таїланді.

За даними офіційного перепису населення КНР, що був проведений 2000 року, мандаринською мовою володіли близько 840 мільйонів мешканців країни. Загалом 70 % китаємовних громадян країни, включаючи 9,816 мільйонів хуейцзу та 10,682 мільйонів маньчжурів, вважали її рідною мовою. За даними перепису 2005 року мандаринською володіло близько 845 мільйонів осіб. На 2009 рік нею володіли 1,373 мільярда осіб.

Діалекти 

Мандаринська мова поділяється на вісім великих говорів (діалектів).
 Північно-східна група
 
 
 
 
 Північно-західна група
 
 
 Східний говір
 
 Південний говір

Фонетика

Див. також 
 Система Палладія

Примітки

Джерела та література 
  
  Language atlas of China. — Hong Kong: Longman, 1988.
  中国语言地图集 / 中国社会科学院和澳大利亚人文科学院合编. — 香港: 朗文出版, 1988.

Посилання 
  Chinese, Mandarin // Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version. 

 
Мови Китаю
Мови Малайзії
Китайська мова
Мови SVO